Claudius Schraudolph ist der Name folgender Personen:

* Claudius Schraudolph der Ältere (1813–1891), deutscher Historienmaler, Lithograf und Zeichner
 Claudius Schraudolph der Jüngere (1843–1902), deutscher Maler und Illustrator